OFC-mästerskapet i futsal 2014 var det tionde oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Nya Kaledonien där fem länder deltog. Turneringen vanns av Malaysia före Nya Kaledonien och Nya Zeeland.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor

2014
Futsal i Nya Kaledonien
Futsalåret 2014
2014 i Nya Kaledonien
Internationella sportevenemang i Nya Kaledonien